Allmänna Idrottsklubben, een van de oudste sportverenigingen in Zweden
 AIK Fotboll, de voetbalafdeling van deze sportvereniging
 Sandvikens AIK, Zweedse sportclub uit Sandviken
 Aik, studievereniging voor studenten natuur- en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 Autonome Industriële Kolonie, industrieel complex in de Russische stad Kemerovo, gesticht door de Nederlander Sebald Rutgers